Als Witwenpalais oder Wittumspalais werden folgende Bauwerke bezeichnet:

 Witwenpalais (Eutin)
 Witwenpalais (Graz)
 Wittumspalais (Meiningen), siehe Großes Palais (Meiningen)
 Witwenpalais (Plön)
 Wittumspalais (Weimar)